Kokonor peut désigner :
 La province du Qinghai en République populaire de Chine. 
Le Lac Qinghai en République populaire de Chine.

Homonymie de toponyme